A pintura Más Notícias foi produzida pelo pintor brasileiro Rodolfo Amoedo em 1895. Tem no centro da composição a representação de uma mulher sentada em uma poltrona; ela usa um vestido listrado em azul e branco, que tem mangas bufantes e cobre todo o corpo da personagem, com exceção da cabeça e dos antebraços. É possível observar as diferentes texturas dos tecidos que compõem a peça que a mulher veste, sendo estas rendadas, transparentes e acetinadas. Os punhos são decorados por pulseiras finas e douradas.

O quadro está localizado no Museu Nacional de Belas Artes (Brasil) e caracteriza-se por unir técnicas tradicionais de pintura a um movimento realista nascente no Brasil.

Descrição 

Atrás da personagem central, ao lado esquerdo da pintura em relação ao observador, vemos parte de um quadro. Nele, está retratada uma cena campestre, com um passarinho, algumas plantas, parte de um galo e uma galinha, parcialmente ocultada pela lateral direita da poltrona. As técnicas utilizadas remetem a um padrão de representação oriental, assim como a almofada florida que cobre a lateral esquerda da cadeira na qual a mulher está sentada.

A partir das características de vestuário pode-se interpretar que a figura central do quadro é uma mulher burguesa, que está bem vestida, para os padrões daquele período (1895). No que diz respeito à decoração escolhida para o cômodo, que inclui a almofada sobre a poltrona e o quadro atrás da personagem, observa-se que a figura da mulher é construída a partir de um gosto refinado, que se comprova também pela roupa que ela está usando.

A personagem encara o observador, desafiando-o. O rosto, apoiado na mão esquerda da retratada, esboça uma reação que determina parte da interpretação da pintura: um olhar preocupado, angustiado e inquieto.Na mão direita da personagem, vemos um punhado de folhas com frases escritas, que se assemelha a uma carta, sendo amassado. Esses elementos conduzem ao título da obra. A expressão da mulher e o fato de ela estar amassando as folhas escritas indicam que o conteúdo da carta que leu traz as más notícias que nomeiam a pintura.

Contexto 

Foi no século XVII, entre os pintores holandeses, que o retrato das cenas cotidianas recebeu mais destaque e, consequentemente, mais adeptos. Artistas como Vermeer, Hooch e Steen dedicaram-se às pinturas de gênero, segundo ficaram conhecidas, trazendo para as telas as camadas médias da população. Os detalhes que compunham as cenas recebiam relevância por construírem a imagem das personagens retratadas, definindo o senso estético de cada uma e como ele é representativo de uma condição social.

Essa atenção ao detalhe foi um dos fatores que contribuíram para que as pinturas de gênero fossem entendidas como realistas. Isso significa que das telas que traziam cenas do cotidiano, por exemplo, esperava-se a representação exata e minuciosa do real, sendo que o valor da obra estaria no grau de semelhança dela com a realidade. Esse compromisso em retratar o real evitaria que as pinturas fossem feitas de forma idealizada, sem apresentar algo que não existe, ou que é uma narrativa  construída sobre um acontecimento histórico.

Anteriormente, a pintura histórica era o que permitia a construção de uma narrativa irrefutável sobre o passado, servindo à política. No entanto, as obras não eram entendidas como uma versão do passado, mas como a própria história. Por esse motivo, esse tema de representação era mais valorizado em detrimento de outros, por contar o que seria a verdade sobre um acontecimento e favorecer a construção de uma memória coletiva. Com o Realismo, a inovação temática permitia que os quadros contassem uma história que acontecia no presente, atribuindo ao cotidiano o valor que antes somente os momentos históricos tinham.

Antonio Santos definiu essa forma de pintar como uma “revolução estética”, por promover “a glória do qualquer um”, na qual qualquer pessoa pode tornar-se o tema de uma pintura. A partir disso, é possível afirmar que os pintores realistas, ao retratarem personagens que eram esquecidas ou irrelevantes para a história, também subverteram a lógica de hierarquia das representações.

No Brasil, a aceitação dessa forma de pintar como um estilo a ser reproduzido foi um processo lento, ocorrido entre os anos de 1880 e 1890. Nesse período, a Academia Imperial de Belas Artes (AIBA) sofria uma crise provocada por ataques dos pintores insatisfeitos com a falta de liberdade para criação. Esse desentendimento entre os modernistas e os positivistas fez que a Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) fosse criada em 1890.

Amoedo, assim como os modernistas Eliseu Visconti, França Júnior, Henrique Bernardelli, Rodolfo Bernardelli e Zeferino da Costa, acreditava que era necessário acompanhar a modernidade também na pintura. Para isso, seria necessário renovar o modelo acadêmico de ensino, garantir a regularidade do curso e enfatizar as belas-artes.

O grupo de positivistas, que incluía Montenegro Cordeiro, Decio Villares e Aurélio de Figueiredo, por outro lado, lutava pela manutenção da AIBA como ela sempre foi. Quando o diretor da Academia, Ernesto Gomes Moreira Maia, foi demitido do cargo, a crise atingiu o ápice. Más Notícias foi produzida nesse contexto, no qual a antiga AIBA, agora ENBA, ainda tinha dificuldade para aplicar as mudanças propostas pelos modernistas.

Quando o Realismo passou a se desenvolver e ganhar mais espaço no Brasil, as pinturas de gênero tornaram-se temas mais frequentes entre as representações. O crítico de arte Quirino Campofiorito descreve essa mudança da seguinte forma:

Nesse contexto, os artistas do período conquistaram a liberdade que queriam para retratar cenas do cotidiano que não necessariamente faziam parte de algum acontecimento histórico marcante. Por meio do Realismo, personagens bíblicos, mitológicos ou históricos davam lugar à representação de personagens anônimos, como os burgueses e os trabalhadores que viviam na cidade e no campo. Nenhum ato heroico era retratado, e sim, um momento cotidiano, como o instante após a leitura de uma carta, tal qual Más Notícias.

Como ainda era recente a aceitação do Realismo pela Academia, poucas eram as determinações que norteavam a pintura desse estilo no Brasil. Assim, artistas como Almeida Júnior, Rodolfo Amoedo e Belmiro de Almeida, reconhecidos pelas produções artísticas que produziram de acordo com outros estilos de pintura, viram nessa nova forma de pintar uma possibilidade de desenvolver outras técnicas, sem a preocupação de obedecer a regras previamente definidas.

Entre as pinturas que retratavam cenas do cotidiano, destaca-se a aparição frequente da personagem feminina. O trabalho de Rodolfo Amoedo era dedicado a explorar a feminilidade e ele o fez a partir da transposição do ambiente doméstico para a pintura. A imagem da mulher, em Amoedo, destacava-se por meio da subjetividade e da emoção associadas ao gênero feminino. Ficava evidente que as pinturas de gênero retratavam não só os interiores das casas, mas também das pessoas que moravam nelas.

A tentativa de colocar nas telas o que seria a introspecção das personagens femininas apresentadas era comum aos artistas realistas. Rafael Cardoso analisa que, nas décadas de 80 e 90 do século XIX, a mulher era um objeto de estudo da psicologia, além de começar a ser entendida também como um dos elementos formadores da sociedade brasileira. Assim, colocá-las no centro das pinturas era uma forma de representar a visibilidade que as mulheres começavam a receber.

Em Más Notícias, ainda segundo a análise de Cardoso, Amoedo retrata mais que o interior de uma casa burguesa. O pintor trabalha conotações psicológicas e emocionais da personagem central, aumentando a pluralidade e a diversidade na forma de representar mulheres em obras de arte brasileiras. Trazer essa figura para as pinturas também atendeu ao desejo de um público burguês que ansiava por quadros decorativos menores.

A vontade de decorar as paredes das casas burguesas veio da valorização da decoração doméstica, pela qual o Brasil passou nos anos de 1800. As telas que retratavam uma personagem em uma cena cotidiana, dessa forma, dialogavam com os outros artefatos do ambiente decorado, também representados na pintura.

A pintura de gênero feita em telas de menores proporções, por servir como objeto decorativo para as casas burguesas, poderiam ser deslocadas de um lugar para o outro sem que perdessem o sentido que traziam. O que tornava a obra decorativa não era só o tema, mas também o local onde ela seria colocada, como dentro de uma casa, e não em uma exposição, como seria o caso de uma tela de cavalete. Para Marize Malta, o possuidor de uma obra nutria um prazer pessoal ao ter quadros para olhar na própria parede:

Análise 

Embora a pintura Más Notícias traga o olhar de Amoedo para uma faceta da vida cotidiana burguesa, a obra se assemelha a outras que se propuseram a investigar a psicologia das mulheres. Belmiro de Almeida e o próprio Rodolfo Amoedo fizeram duas obras com o mesmo título, Amuada, sendo a de Belmiro de 1906 e a de Amoedo de 1882. Além destas, Má Notícia e Desolada são pinturas feitas por Maria Pardos, aluna de Amoedo, que representou temas semelhantes aos do professor.

No Realismo brasileiro, cenas como a de Más Notícias eram comuns, sobretudo com a inclusão de uma sugestão de narrativa a partir do título da obra. Em Saudades, de Almeida Júnior, por exemplo, o nome atribuído à pintura indica que a carta que está sendo lida pela personagem principal é de alguém de quem ela sente saudade.

Para Rafael Cardoso, são os elementos da obra que conduzem à narrativa sugerida pelo nome desta. Ele analisa que ao acompanhar o olhar da personagem, destacado por olhos grandes e escuros, chegamos à mão que está amassando a carta. O autor considera que é justamente o fato de os papéis estarem sendo amassados que constituem a chave da narrativa.

Além disso, Cardoso interpreta que o vestido é trabalhado de forma a ser discreto, por conta das cores frias (azul e branco) e da gola e da barra que cobrem todo o colo da personagem. Isso poderia significar que o corpo da mulher é colocado dentro do que seria o “universo da convenção social elegante”, desvirtuando-o do estado natural.

Cardoso afirma que a narrativa vai além da assimilação entre o título e o quadro, levando o observador a questionar o que está escrito na carta, e como a expressão da mulher pode revelar a relação dela com essa situação retratada no momento do clímax. Assim, o observador da obra seria envolvido por ela a partir do momento em que ele não sabe qual o conteúdo da carta que a mulher está amassando, ainda que saiba que elas trazem más notícias. 

Uma questão levantada sobre Más Notícias diz respeito justamente a essa narrativa construída por Amoedo. Para Márcia Teixeira, a pintura é um retrato da cunhada do artista, já que a pose da personagem central se assemelha a retratos feitos por artistas do século XIX, que teriam influenciado o pintor. No entanto, a autora afirma que o fato de a pintura trazer uma narrativa implícita a partir do título fez que Amoedo extrapolasse a composição retratista e permitisse a compreensão da obra como uma pintura de gênero.

Ao olhar para as técnicas de pintura utilizadas por Amoedo na estética de Más Notícias, evidencia-se a habilidade do brasileiro em unir as técnicas de pintura mais tradicionais, aprendidas durante toda a vida dele, ao estilo realista em desenvolvimento. Amoedo parecia estar deixando o estilo clássico em prol da valorização da vida cotidiana, trazendo traços mais pessoais às obras que produzia.

Essa mudança de estilo pode ser observada também pela variação na paleta de cores utilizada pelo pintor. O brasileiro passou a trabalhar a cor como uma forma central de construir a figura retratada. Assim, ele apresenta não só a atenção aos detalhes, mas também a intensidade do próprio temperamento no momento de execução da pintura.

A pureza e o vigor das pinturas de Amoedo tornaram-se notáveis, sendo que Más Notícias, um dos últimos trabalhos do brasileiro, Gonzaga Duque classifica como “um atestado das qualidades excepcionais do mestre, do seu vigor de pintar, da firmeza magistral do seu desenho, da limpeza de suas tintas e do poder expressivista da sua arte”. O crítico ainda descreveu a obra de forma a interpretar as qualidades técnicas e a narrativa sugerida pelo título:

A crítica de Gonzaga Duque foi feita dez anos depois da exposição de Más Notícias, já que é datada de 1905 e a exposição ocorreu em 1895. No entanto, a partir dela a obra realista de Amoedo tornou-se ainda mais notável, sobretudo porque ele sabia “aliar à captação objetiva do real uma dose equilibrada de idealização, perceptível na ênfase à linearidade de suas composições, ao ajuste da cor, à supremacia do contorno, procedimentos que evidenciam o caráter plástico de suas obras”, como afirmou Tadeu Chiarelli.

Recepção 
As pinturas produzidas pelos artistas brasileiros no século XIX eram expostas nas Exposições Gerais da Academia Imperial de Belas Artes. Essas exposições eram consideradas acontecimentos sociais nos quais os jornalistas, os pintores e o público poderiam admirar, criticar e discutir as obras que eram apresentadas.

As obras que seriam mais valorizadas e receberiam atenção para além da data da exposição eram aquelas que atraíam o público e os críticos. Nesse sentido, os artistas produziam telas que tinham como objetivo destacarem-se das demais que estariam apresentadas. Para atingirem esse destaque, os artistas buscavam diferenciações na composição do próprio estilo, buscando a originalidade sem escapar aos moldes acadêmicos.

No entanto, o desenvolvimento de um estilo próprio de Amoedo não pretendia seguir os ensinamentos que tinha aprendido anteriormente. Por conta disso, a pintura Estudo de Mulher (1884), que trazia nudez feminina como tema, foi censurada, por ir contra as determinações da Academia. A recepção negativa também aconteceu com Más Notícias, por trazer uma cena da intimidade burguesa de forma realista, estilo que ainda passava pela aceitação da Academia. Gonzaga Duque considerou que a censura era absurda, porque a obra realista era necessária para levar à reflexão e, para ele, era isso que Amoedo fazia, unindo filosofia e literatura nos quadros.

O crítico admirava o trabalho de Amoedo e de pintores que “agitaram as águas paradas da academia”, ao trazer ao Brasil uma forma de representação realista já desenvolvida entre os artistas europeus. Era preciso fazer uma arte para o público que emergia, composto pela burguesia, para além das determinações esperadas pela imagem oficial dessa sociedade. Ao colocar na tela essa camada social, por meio de Más Notícias, Amoedo começava a agradar esse público, e não a Academia, por gerar uma empatia e uma identificação com a cena retratada. O observador burguês veria-se representado, e, portanto, incluiria-se na obra.

Segundo Ana Cavalcanti, é essa identificação com uma cena comum que atrai o público para as Exposições Gerais. Ela classifica esse evento como teatral, trabalhando a dimensão de divertimento que as obras poderiam trazer para os observadores, sobretudo as que traziam um caráter lúdico, como as que retratavam paisagens. Esse efeito era reconhecido pela crítica, mas isso não alterava substancialmente o teor negativo da análise de Más Notícias:

Os críticos consideraram que Más Notícias foi a tela mais expressiva de Amoedo, mas ainda assim recebeu críticas negativas, como as outras que ele expôs. Luciano Migliaccio sugere a hipótese de que Amoedo foi marginalizado pela ENBA, por ter feito parte da AIBA, naquele momento em decadência, em um período muito próximo ao da exposição, o que teria levado à dureza das críticas.  

No governo de Pereira Passos, esse cenário alterou-se, quando quadros oficiais foram encomendados a Amoedo. Depois disso, a obra dele e a de artistas como Belmiro de Almeida, que passaram por um processo semelhante, passaram a servir de inspiração para jovens pintores da ENBA, que reconheciam nas pinturas o início da modernização da arte.

Ver também 
 Lista de pinturas de Rodolfo Amoedo

Pinturas de 1895
Pinturas do Brasil
Pinturas de Rodolfo Amoedo
Pintura do Brasil do século XIX